«poble nou». És un topònim freqüent als països de parla alemanya. També existeix el patronimi Neuendorff

Geografia
 Alemanya
 Neuendorf-Sachsenbande, en baix alemany Neendörp-Sachsenbann a Slesvig-Holstein, amb el punt més baix d'Alemnya
 Neuendorf prop d'Elmshorn, en baix alemany Neendörp, a Slesvig-Holstein
 Neuendorf (Nowa Wjas) a Brandenburg
 Nieder Neuendorf i Hohen Neuendorf a Berlín

 Suïssa
 Neuendorf (Solothurn) al Cantó de Solothurn